Mărășești ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Rumänien:
 Mărășești, Stadt im Kreis Vrancea
 Mărășești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Mărășești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Mărășești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau
 Mărășești (Republik Moldau), Dorf im Rajon Sîngerei

Mărășești ist der Name mehrerer Schiffe: 
 NMS Mărășești, ein rumänischer Zerstörer aus dem 2. Weltkrieg (1961 verschrottet)
 Mărășești, eine Fregatte der rumänischen Marine